Андре́а Кей «Ми́сси» Пайл () — американская актриса и певица. В основном знаменита по второстепенным ролям. Сыграла в нескольких крупных фильмах таких, как «Артист», «Крупная рыба», «Лучше не бывает», «Чарли и шоколадная фабрика», «В поисках Галактики», «Гарольд и Кумар 2: Побег из Гуантанамо». Поет вместе с актрисой и певицей Шони Смит в кантри-рок-группе Smith & Pyle.

Юность 
Родилась 16 ноября 1972 года в Хьюстоне (штат Техас, США) в семье Линды и Фрэнка Пайл, но выросла в Теннесси. Имеет двух старших сестёр Дэбби и Джули, двух старших братьев Сэма и Пола и сводных младших брата и сестру Гордона и Кэролин. Окончила в 1995 году школу искусств университета Северной Каролины.

Карьера

Актриса 
Пайл, как приглашённая звезда, сыграла во многих сериалах таких, как «Герои», «Без ума от тебя», «Юристы Бостона», «Фрейзер» и др. Начала свою карьеру с второстепенной роли в фильме «Лучше не бывает» c Хелен Хант и Джеком Николсоном в главных ролях. После прорыва в «В поисках Галактики» сыграла незначительные роли в фильмах «Дом вверх дном» (за который она и Куин Латифа были номинированы на MTV Movie Awards, как лучшая драка), «Джози и кошечки», «Один дома 4», «Разоблаченные», «Крупная рыба», «А вот и Полли», «Улётный транспорт», «Громобой» и «Чарли и шоколадная фабрика». Также сыграла главную женскую роль в «Холостяке». В эпизодических ролях появилась в «Вышибалах» и «50 первых поцелуев».

В 2008 году решает попробовать себя на Бродвее в постановке «Боинг-боинг» в роли Гретхен. В 2009 году она ушла.

В сериале «Два с половиной человека» Мисси играет Мисс Пастернак — школьную учительницу Джека. В 2008 году по неизвестным причинам роль была переснята, но в итоге Пайл вернулась в сериал в 2010 году в той же роли и появилась в эпизодическом моменте в 2011 году.

Певица 

В настоящий момент поет в дуэте Smith & Pyle вместе с Шони Смит. Две актрисы встретились на съёмках телевизионной комедии канала ABC «Traveling in Packs». Группа образовалась после того, как Смит пригласила Пайл на Coachella Valley Music and Arts Festival. Когда они стояли в пробке, Пайл рассказала о своей мечте стать рок-звездой, и Смит согласилась создать вместе с ней группу. Их дебютный альбом «It’s OK to Be Happy» был выпущен через iTunes и Amazon.com в июле 2008 года. Он был записан в Джошуа Три, Калифорния на Rancho De La Luna и спродюсирован Крисом Госсом. Две актрисы стали партнёрами по бизнесу и создали свой собственный звукозаписывающий лейбл Urban Prairie Records, под которым был выпущен их первый альбом. В настоящее время выпущено 3 видеоклипа на Youtube.

Личная жизнь 
С 2000 по 2005 год была замужем за . 12 сентября 2008 года вышла замуж за специалиста национального географического общества по медведям гризли Кейси Андерсона. Свадьба была в стиле вестерн и проходила в штате Монтана. В числе гостей были коллега Шони Смит и комик Стив Эйджи.

29 сентября 2008 года Мисси Пайл должна была закрывать торги Нью-Йоркской фондовой биржи, но за минуту до этого она отказалась, объяснив это тем, что не хочет связывать себя с окончанием провального дня финансовых потрясений, когда индекс Доу Джонса потерял 778 пунктов — крупнейшее падение за всю сессию в результате мирового финансового кризиса (2008—2009).
 В 2004 году вошла под № 98 в ТОП-100 самых горячих девушек по версии журнала MAXIM.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Актрисы мюзиклов США
Выпускники Школы искусств Университета Северной Каролины